Ruská cyrilice (jiné názvy: ruské cyrilické písmo, ruské písmo, azbuka) je cyrilice používaná v Rusku. Abeceda ruské cyrilice se nazývá ruská abeceda nebo azbuka. Celkem má 33 znaků.

Ruská abeceda (azbuka)

Reference 

Cyrilice
Ruština
Abecedy